Българин може да се отнася за:

 Човек, част от българския етнос;
 Българин, село в община Харманли, област Хасково, България;
 Българин, български вестник, излизал в Солун по време на Балканската война в 1912 година;
 Българин, български вестник, излизал от 1877 до 1887 година;
 Българин, българска печатница, съществувала от 1878 до 1935 година.